Анастасіос Метаксас — грецький архітектор та спортсмен.
 Іоанніс Метаксас — прем'єр-міністр Греції.
 Спірос Метаксас — грецький комерсант, винайшов метаксу.
 Андреас Метаксас — один з організаторів Повстання 3 вересня в Афінах, прем'єр-міністр Греції.

 Метакса — найвідоміша марка грецького міцного алкогольного напою.

Грецькі прізвища